L'expression anglaise « Call of the Wild » peut faire référence :

 au titre original du roman L'Appel de la forêt, de Jack London, et de ses adaptations cinématographiques :
L'Appel de la forêt (Call of the Wild), de D. W. Griffith, sorti en 1908
 Call of the Wild, de Fred Jackman, sorti en 1923
 L'Appel de la forêt (The Call of the Wild), de William A. Wellman, sorti en 1935
 L'Appel de la forêt (The Call of the Wild), de Ken Annakin, sorti en 1972
 L'Appel de la forêt (The Call of the Wild), de Chris Sanders, sorti en 2020
 , un documentaire de Ron Lamothe sur Christopher McCandless
 Call of the Wild, une série télévisée

 Musique 
 Album 
 Call of the Wild de Aaron Tippin
 Call of the Wild de Lee Aaron, 
 Call of the Wild de Ted Nugent et The Amboy Dukes
 Call of the Wild de Frankie Laine
 Call of the Wild de D.A.D.

 Single 
 Call of the Wild de Deep Purple
 Call of the Wild'' de Saxon